Alopecurus subaristatus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus subaristatus descrita por Pers. es el Alopecurus aequalis de Sobol. 
Alopecurus subaristatus descrita por Pursh es el Alopecurus geniculatus de L.

Referencias